Candiesi – abitanti di Candia Canavese
Candiesi – abitanti di Candia Lomellina